De Coster et Decoster peuvent désigner :

De Coster 
Charles De Coster (1827-1879), écrivain belge francophone ;
Bernard De Coster (1954-1991), metteur en scène belge ;
Jacques De Coster (1945-2022), homme politique belge ;
Maggy de Coster (1962-), journaliste française d'origine haïtienne, poétesse, et directrice de revue poétique ;
Sybille de Coster-Bauchau (1953-), femme politique belge.

Decoster 
Bertrand Decoster (1964-), fondateur de Mygale Concept
J.-B. Decoster, un cabaretier-paysan qui participa à la bataille de Waterloo.
Marcel Decoster (1926-2018), politicien belge.
Maurice Decoster (19?-), comédien spécialisé dans le doublage.
Nathalie Decoster (1965-), sculptrice française.
Paul Decoster (1886-1939), philosophe belge.
Pierre Decoster (1806–1861), mécanicien français d’origine belge.
Roger DeCoster (1944-), pilote belge de motocross.
Sammy Decoster (1981-), auteur-compositeur-interprète français.

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais